La magistratura dei Mattaccini è una squadra di Tramontana del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 

 Insegna: Il mattaccino
 Colori: Bianco, azzurro, fior di pesco
 Motto: Vincere bisogna
 Cotte: Azzurre e bianche
 Confini della magistratura: Porta a Lucca, I Passi

Collegamenti esterni 
 

Gioco del Ponte